Lista das 36 comunas do departamento francês de Altos do Sena.

 (CAA) Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, criada em 2003, also partly in the Essonne département.
 (CAI) Communauté d'agglomération Arc de Seine, criada em 2003.
 (CAB) Communauté d'agglomération du Val de Seine, criada em 2004.

Alto Sena